Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Bachmanning enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Bachmanning in Oberösterreich (Bezirk Wels-Land).

Denkmäler

Literatur 
 Bundesdenkmalamt (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Lambach. Verlag Anton Schroll & Co., Wien 1959 (Österreichische Kunsttopographie, Band XXXIV. Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Wels II. Teil)

Einzelnachweise 

Bachmanning
!